Села в Україні:
 Каїри — Одеська область, Березівський район
 Каїри — Херсонська область, Каховський район (до 2020 року — Горностаївський район)